

Cinema 
 Fast Company – film del 1918 diretto da Lynn Reynolds
 Fast Company – cortometraggio del 1924 diretto da Robert F. McGowan e, non accreditato, Charley Chase
 Fast Company – film del 1938 diretto da Edward Buzzell	
 Fast Company – film del 1953 diretto da John Sturges 	 
 Veloci di mestiere (Fast Company) – film del 1979 diretto da David Cronenberg
 Fast Company – film del 1995 diretto da Gary Nelson

Musica 
 Fast Company – traccia dell'album Long Road Out of Eden degli Eagles del 2007

Altro 
 Fast Company – rivista economica statunitense